Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2020 года — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое планировалось провести с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Галифаксе и Труро.

Международная федерация хоккея (IIHF) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменила чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин.

Участвующие команды 
В чемпионате должны были принять участие 10 национальных команд — семь из Европы, две из Северной Америки одна из Азии. Сборная Венгрии и сборная Дании пришли из первого дивизиона после победы в нём в 2019 году, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 ^
 *
 ^
 *
 *
 *
 *
Северная Америка
 * ×
 *
Азия
 *

 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2019 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона 2019
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи

Предварительный этап

Группа A

Группа В

Утешительный раунд 
Время местное (UTC-8).

Плей-офф

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Примечания 

Спорт в Канаде в 2020 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
2020
Ж
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Спортивные соревнования в Новой Шотландии
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19